MVS Gaystation, publieke omroep uit Amsterdam.
Multiple Virtual Storage, besturingssysteem voor IBM mainframecomputers.
mobile veterinary section, EHBO-eenheid gedurende WO1 voor dieren, vooral paarden.